Oras steht für:

 Oras (Eastern Samar), Ort auf den Philippinen
 Oras (Unternehmen), finnischer Armaturenhersteller
 Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, Videospiele aus dem Genre der Rollenspiele

Oras ist der Familienname folgender Personen:

 Ants Oras (1900–1982), estnischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer